Francesco Marzolo (1818-1880) – chirurgo italiano
 Francesco Marzolo (1892-1982) – ingegnere italiano
 Giuseppe Marzolo (1821-1867) – organaro e inventore italiano
 Paolo Marzolo (1811-1868) – medico e linguista italiano